Trente-Mars ou XXX-Mars ou 30-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphie en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 

 Rafle de juifs, par les SS de la division Brehmer aidés de la Milice française, à La Bachellerie en Dordogne.

Voir aussi des odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 30 de Marzo » ou « Treinta de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Privada) 30 de Marzo, à San Miguel de Allende, dans l'État de Guanajuato.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
30